TMPRSS5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 11-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 457 амінокислот, а молекулярна маса — 49 560.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, серинових протеаз. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Серинові протеази
Трансмембранні білки